Il doppio del torneo di tennis Guarujá Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ricardo Acuña e Luke Jensen che hanno battuto in finale Javier Frana e Diego Pérez 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Javier Frana /  Diego Pérez (finale)
 Ivan Kley /  Danilo Marcelino (semifinali)

 Charles Bud Cox /  Roberto Saad (quarti di finale)
 Ricardo Acioly /  José Daher (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Guarujá Open 1988